Łużek – wieś na Białorusi
 Łużek – dawna osada na Białorusi
 Łużek – staw w Polsce, w Warszawie, w dzielnicy Ursynów

Zobacz też 
 Dolny Łużek
 Łużek Górny